Chame bezeichnet

in Nepal:
 Chame (Manang), Distrikthauptort von Manang und VDC

in Panama:
 Chame (Distrikt), Distrikt in der Provinz Panamá Oeste
 Chame (Panama), Distrikthauptort von Chame